Angolar bezeichnet:
 Angolar (Sprache), Minderheitssprache in São Tomé und Príncipe 
 Angolar (Ethnie), Volksgruppe auf São Tomé und Príncipe
 Angolar (Währung), historische Währung der Kolonie Angola

Siehe auch:
 Angular